Il singolare del torneo di tennis Infond Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna-Lena Friedsam che ha battuto in finale Teliana Pereira 2-6, 7-61, 6-2.

Teste di serie

 Réka-Luca Jani (secondo turno)
 Dia Evtimova (primo turno)
 Ekaterina Ivanova (secondo turno)
 Jana Čepelová (quarti di finale)

 Ajla Tomljanović (semifinali)
 Elena Bogdan (secondo turno)
 Kathrin Wörle (semifinali)
 Teliana Pereira (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Infond Open 2012